est le titre de plusieurs œuvres :
 The Oath, film de Raoul Walsh (États-Unis, 1921) ;
 The Oath, film de Laura Poitras (États-Unis, 2010) ;
 The Oath, film de Baltasar Kormákur (Islande, 2016) ;
 The Oath, série télévisée (États-Unis, 2018).

Voir aussi 
 The Oath of Hate, film de Henry King (États-Unis, 1916).